Бахаревский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Бахаревский сельсовет — в Каргапольском районе Курганской области.
 Бахаревский сельсовет — в Сафакулевском районе Курганской области.
 Бахаревский сельсовет — в Сампурском районе Тамбовской области.